Шершневка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шершневка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Шершневка — село в Лубенском районе Полтавской области.